Крнич — фамилия. Известные носители:

 Крнич, Зденко (1947—2010) — югославский шахматист.
 Крнич, Сара (род. 1991) — сербская баскетболистка.